Bedelaars en kreupelen (Brussel)
 Bedelaars en kreupelen (Wenen)
 Bedelaars en kreupelen (gravure)